

Patronymie 

Alexia Bryn (1889-1983), patineuse artistique norvégienne
Yngvar Bryn (1881-1947), athlète et patineur artistique norvégien

Prénom gallois 
Bryn est un prénom masculin gallois, signifiant colline en gallois (nom de lieu fréquent dans le Devon et le Somerlet).

Variante 

 Brent ()

Dérivé 

 Brinley
 Bryne
 Brynley
 Brynmor (avec mawr du gaulois maro signifiant grand)
 Brynn

Saint 

 Saint Brynach est un ermite du  près de Nefyn (Gwynedd). Il est fêté le 7 avril.

Article connexe 

 Liste des prénoms gallois

Source 

 Tous les prénoms celtiques d'Alain Stéphan - Éditions Jean-Paul Gisserot - Collection Terre des Celtes 

Prénom gallois